Salto Flames é um time de futebol americano patrocinado pela cidade de Salto. Fundado em julho de 2008, ele é participante da Associação Pró-Futebol Americano, onde compete pelo título de campeão estadual.

História 
O Salto Flames foi fundado por Felipe Von Zuben, que recrutou interessados através da internet.

Equipe administrativa

Ligações externas 
 
 

Times de futebol americano de São Paulo (estado)
Salto (São Paulo)